Nach der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht 1945 gab der für die Filmzensur zuständige Alliierte Kontrollrat eine Liste von nicht zur öffentlichen Aufführung freigegebenen Filmen heraus, um ein Fortwirken der nationalsozialistischen Filmpropaganda zu unterbinden. Auf der Liste befanden sich neben den in der Bundesrepublik später als „Vorbehaltsfilm“ eingestuften Titeln auch die hier aufgeführten, die nach der Besatzung in der Bundesrepublik und der DDR großteils wieder in die Kinos, später auch ins Fernsehen, kamen. Seit 2004 erscheinen auch DVDs mit diesen Filmen.

Der Wert dieser angeblich „unpolitischen“ Produktionen wurde von Propagandaminister Joseph Goebbels hoch eingeschätzt.

Die Liste 
Diese Liste führt nur Titel von Spielfilmen auf, die nicht später als Vorbehaltsfilm deklariert wurden.  Filme, die von der FSK nachträglich eine Altersfreigabe erhielten, sind besonders gekennzeichnet.

Literatur

Anmerkungen

Siehe auch 
 Liste der während der Zeit des Nationalsozialismus im Deutschen Reich uraufgeführten deutschen Spielfilme
 Liste der am höchsten prädikatisierten nationalsozialistischen Spielfilme
 Liste der im Nationalsozialismus verbotenen Filme
 Befehl Nr. 4 des Alliierten Kontrollrats
 Liste der durch den Interministeriellen Ausschuß für Ost-West-Filmfragen verbotenen Filme

Verbotene Filme, alliierte Militärzensur
!
!
Alliierte Besetzung Deutschlands